Die Delray Beach International Tennis Championships 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. Februar 2011 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships sowie in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zu den Delray Beach International Tennis Championships, welches zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörte, zur Kategorie ATP World Tour 500.

Titelverteidiger im Einzel war Ernests Gulbis, er spielte jedoch in dieser Woche ein anderes Turnier und verteidigte seinen Titel somit nicht. Die Einzelkonkurrenz gewann Juan Martín del Potro, im Finale konnte er Janko Tipsarević besiegen. Del Potro war zum ersten Mal in Delray Beach angetreten, er konnte das Turnier also auf Anhieb gewinnen. Dies war sein insgesamt achter ATP-Titel und sein erster Turniersieg seit seiner langen Verletzungspause im vergangenen Jahr und sicherte ihm den Wiedereinzug in die Top 100 der Weltrangliste. Im Doppel waren Bob und Mike Bryan die Titelverteidiger, doch auch sie traten in dieser Woche bei einem anderen Turnier an. Die Doppelkonkurrenz entschieden Scott Lipsky und Rajeev Ram für sich, im Finale besiegten sie das deutsch-österreichische Duo Christopher Kas und Alexander Peya. Dies war ihr erster Titel in Delray Beach, der zweite gemeinsame Titel der Saison und der dritte gemeinsame Titel überhaupt.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 442.500 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 19. bis 21. Februar 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen vier Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 83 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 87 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 85 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Delray Beach